Pixòdar de Cària, dinasta de Cària
 Pixòdar de Cindis, militar cari